Itaberaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaberaí (ort), Goiás, 
 Itaberaí (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar